Miltenyi ist der Name von:
 Miltenyi Biotec, Biotechnologie-Unternehmen in Bergisch Gladbach

Miltenyi ist der Familienname folgender Personen:
 Miklós Miltényi (1924–2014), ungarischer Mediziner
 Stefan Miltenyi, deutscher Unternehmer, Gründer von Miltenyi Biotec